Game Boy Advance – przenośna konsola do gier wyprodukowana przez firmę Nintendo
 God Bless America – amerykańska pieśń patriotyczna
 glukocerebrozydaza
 GB Airways

hu:Nintendo#Game Boy sorozat